

Patronyme

 Fabián Espíndola (1985-), footballeur argentin ;
 Jorge Adrián Espíndola (1988-), acteur mexicain de cinéma et de télévision ;
 plusieurs  ;

Toponyme
 Espíndola, canton en Équateur
Patronyme hispanique